Боди:

 Боди — покинутый город в США.
 Боди — вид обтягивающей одежды, закрывающей туловище
 Боди — барьерный полуостров, северная оконечность Внешних отмелей на побережье Северной Каролины.

Персоналии 
 Боди, Бернадетт (род. 1986) — венгерская гандболистка, правый вингер.
 Боди, Доминик (1947—2014) — политический деятель Франции.
 Боди, Трой (род. 1985) — канадский хоккеист.

Народы 
 Боди — племя в составе кир-аббайского народа мекан, близкородственному сурма. Проживает на юге Эфиопии, в Области народностей Южной Эфиопии (ОНЮЭ).

См. также 
 Боди-арт
 Боди-Алаг-хан (1504—1547) — великий хан Монгольской империи династии Северная Юань.
 Боди-хоррор — жанр в кино и литературе ужасов.
 Body фотоаппарата — базовый модуль системного фотоаппарата без объектива и других принадлежностей.